Bidegain ist der Familienname folgender Personen:
 Jerónimo Bidegain (* 1977), argentinischer Volleyballspieler
 Oscar Bidegain (1905–1994), argentinischer Sportschütze
 Pablo Zalba Bidegain (* 1975), spanischer Politiker
 Thomas Bidegain, französischer Drehbuchautor, Filmproduzent und Schauspieler